Andrzejewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Andrzejewo 
 Andrzejewo – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin
 Andrzejewo – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sidra
 Andrzejewo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki
 Andrzejewo – miasteczko na Litwie
 Andrzejewo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim
 Andrzejewo – dawna gmina wiejska 
 Andrzejewo – dawna gromada z siedzibą w Andrzejewie

Zobacz też 
 Andrzejewo-Kolonie